Kombinace písmen U a Ž může být :

 české příslovce – již, nyní
 Už (přítok Pripjati) – ukrajinská řeka
Uh – slovenská a ukrajinská řeka, přítok řeky Laborec
Už (film) – český film režisíra Zdeňka Tyce z roku 1995